Niemcy:
 Kosel – dzielnica Niska
 Kosel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Zobacz też:
 Cosel

de:Kosel (Begriffsklärung)
en:Kosel
fr:Kosel
ru:Козель